Il doppio del Monte Carlo Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jacco Eltingh e Paul Haarhuis erano i detentori del titolo, ma solo Haarhuis ha partecipato in coppia con Sjeng Schalken.

Haarhuis e Schalken hanno perso nei quarti di finale contro Grant Connell e Todd Martin.

Ellis Ferreira e Jan Siemerink hanno battuto in finale 2–6, 6–3, 6–2 Jonas Björkman e Nicklas Kulti.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Evgenij Kafel'nikov /  Andrej Ol'chovskij (quarti di finale)
 Jonas Björkman /  Nicklas Kulti (finale)
 Grant Connell /  Todd Martin (semifinale)
 Ellis Ferreira /  Jan Siemerink (campioni)

 Menno Oosting /  Cyril Suk (primo turno) 
 Stefan Edberg /  Petr Korda (primo turno) 
 Luis Lobo /  Javier Sánchez (semifinale) 
 Jiří Novák /  David Rikl (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Monte Carlo Masters 1996
ATP Tour 1996